Colclough ist der Familienname von:

Katie Colclough (* 1990), britische Radrennfahrerin
Maurice Colclough (1953–2006), englischer Rugby-Union-Spieler